Пе́тер Ра́смуссен:
 Расмуссен, Петер (род. 1967) — датский футболист.
 Расмуссен, Петер (1838—1913) — датский органист и композитор.
 Расмуссен, Петер (род. 1975) — арбитр ФИФА высшей категории.